Mary Berry (1763-1852) – scrittrice inglese
 Marry Berry (1953) – cuoca, scrittrice e conduttrice televisiva inglese